Merkur-Gletscher ist der Name folgender Gletscher in der Antarktis:

 Merkur-Gletscher (Westantarktika), Gletscher auf der westantarktischen Alexander-I.-Insel
 Merkur-Gletscher (Ostantarktika), Gletscher im Australischen Antarktis-Territorium